Tibia kan avse:

 Tibia – ben i skelettet, se skenben
 Tibia (fåglar) – hos fåglar utgör tibia (skenbenet) den övre delen av det synliga (ofta obefjädrade) benet
 Tibia (datorspel) – onlinespel
 Tibia (orgelpipa) – en orgelpipa för biograforgel
 Tibia – antikt träblåsinstrument, se aulos